Херманис () — латышская фамилия.

Известные носители
 Херманис, Алвис (род. 1965) — латвийский театральный режиссёр.
 Херманис, Янис Юрьевич (1908—1983) — Герой Социалистического Труда.